Il campionato di Premier League 2006-2007 era formato da sedici squadre; il  vinse il titolo.

Classifica finale

Spareggio retrocessione/promozione
Glenavon FC	0-1 e 1-0	Bangor FC

Collegamenti esterni

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007